Kalidou Koulibaly – calciatore senegalese
 Kankou Koulibaly – ex cestista senegalese
 Pan Pierre Koulibaly – calciatore burkinabé
 Paul Koulibaly – calciatore burkinabé

Pagine correlate 

 Coulibaly